Beyrouti ist der Familienname folgender Personen:

 François Beyrouti (* 1971), libanesischer Geistlicher, melkitischer Bischof von Newton
 Riad Beyrouti (1944–2019), syrischer Maler